Staatshausen ist der Name zweier ehemals ostpreußischer Orte in Polen bzw. Russland:
 Staatshausen, Kreis Goldap, seit 1945: Stańczyki, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Staatshausen, bis 1928: Wiepeningken, Kreis Insterburg, seit 1946: Podgornoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland